Змагання з тенісу в одиночному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили з 10 по 17 серпня в Олімпійському зеленому тенісному центрі. Грали на кортах з твердим покриттям DecoTurf.

Жустін Енен була чинною чемпіонкою, здобувши золоту медаль на Олімпіаді 2004 в Афінах, але вона не захищала свій титул, бо раніше того року завершила спортивну кар'єру. Чемпіонкою стала росіянка Олена Дементьєва, у фіналі перемігши співвітчизницю Дінару Сафіну з рахунком 3–6, 7–5, 6–3. Ще одна росіянка Віра Звонарьова в матчі за бронзу перемогла господарку кортів Лі На з рахунком 6–0, 7–5. Вперше в історії тенісу всі медалі здобули гравці однієї країни.

Розклад

Сіяні пари

Сітка 

 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Квота ITF

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw

жіночий одиночний турнір
2008 у жіночому тенісі